En mellemdistanceløber er en bred betegnelse for en atlet, der konkurrerer på distancerne 800-meter-løb, 1000-meter-løb, 1500-meter-løb, Engelsk Mile (1,609m), 3000-meter-løb